East Island ist der Name folgender Inseln:

 East Island (Ashmore-Inseln)
 East Island (Bonvouloir-Inseln), Papua-Neuguinea
 East Island (Hawaii)
 East Island (Neuseeland)

Siehe auch:
 Île de l’Est, Insel der Crozetinseln im Indischen Ozean